Le terme cambrure peut désigner :

 la cambrure en physique et plus particulièrement en mécanique des fluides, une mesure ou une appréciation de la courbure ;
 la cambrure en médecine, un creux dans le dos ;
 en architecture navale, la cambrure peut désigner le bouge, courbure transversale du pont ;
 en océanographie, la cambrure est le rapport entre l'amplitude de la houle et sa longueur d'onde ;
 en optique, la cambrure est une caractéristique de forme d'une lentille, la moyenne des courbures des faces ;
 la cambrure d'un ski est la courbe longitudinale de sa semelle quand il est non chargé.